

Toponyme 

 Mykolaïvka, localité située sur la péninsule de Crimée ;
 Mykolaïvka (raïon de Petrykivka) ;
 Mykolaïvka (oblast d'Odessa) ;
 Mykolaïvka (oblast de Soumy) ;
 Mykolaïvka (raïon de Donetsk) ;
 Mykolaïvka (raïon de Kramatorsk) ;
 Mykolaïvka (raïon de Chyroke) ;
 Mykolaïvka (oblast de Louhansk);
 Mykolaïvka (Oblast de Kirovohrad) village de l'oblast de Kirovohrad.

uk:Миколаївка